Wikipedia kan syfta på:

 Wikipedia, den fria, webbaserade och flerspråkiga encyklopedin
 274301 Wikipedia, en asteroid i huvudbältet
 Wikipediamonumentet, ett offentligt konstverk i Polen
 Wikipedia – The Missing Manual, en bok av John Broughton från 2008
 La Révolution Wikipédia, en bok publicerad i Frankrike 2007; studie om Wikipedias trovärdighet
 Wikipedia:Faktafrågor, ett bibliotek för frågor som besvaras av volontärer
 Wikimedia Foundation, en stiftelse med säte i San Francisco